Жан Сенка́рбр или Сенк-Арбр («Пять-деревьев», ), прозванный так от своего латинского имени Иоанн Кванквабореус (; 1514 год, Орийак в Оверни — 1587 год) — французский гебраист XVI века, профессор еврейского и сирийского языков в королевском коллеже Парижа; автор учебника еврейской грамматики (1546).

Изучал восточные языки у Франсуа Ватабля и с 1554 года преподавал еврейский и сирийский языки в королевском коллеже; стал деканом королевских профессоров в 1587 году, год своей смерти.

Труды 
 «Еврейская грамматика» (Opus de grammatica Hebraeorum, 1546; многократно переиздавалась под названием «Institutiones linguae hebraicae»)
 Перевёл на латинский язык «Targum, seu Paraphrasis Caldaica in Lamentationes Jeremiae prophetae» (1549 и 1556)
 Опубликовал на иврите Евангелие от Матфея, версия Мюнстера., «Sanctum Domini Nostri Jesu Christi hebraicum Evangelium secundum Matthaeum» (1551)
 «Institutiones in linguam hebraïcam, sive Epitome operis de re grammatica Hebraeorum» (1559)
 «Tabula in grammaticen hebraeam, authore Nicolao Clenardo, a Johanne Quinquarboreo repurgata et annotationibus illustrata» (1559)
 Переводил на латынь произведения Авиценны: «Avicennae. Libri tertii fen secunda, quae latine ex synonymo hebraïco Ophan reddi potest : intuitus, sive rotundus sermo secundus, qui est de aegritudinibus nervorum, tractatu uno contentus, ad fidem codicis hebraïci latinus factus» (1570)

Примечания

Ссылки 
 

Гебраисты
Переводчики Франции
Сотрудники Коллеж де Франс